Spojení písmen O a V může mít různé významy:

 okresní výbor – reprezentace určité organizace na okresní úrovni
 ordo virginum – řád zasvěcených panen
 osobní vlastnictví – dřívější forma vlastnictví